Capitello ima više značenja:
 Capitello, Padova
 Capitello, Rovigo
 Capitello, Salerno
 Capitello, Treviso
 Capitello, Venezia
 Capitello, Verona
 Capitello, Vicenza